Karsten ist als Variante von Carsten ein Vor- und Familienname.

Namensträger

Vorname 
 Karsten Bäron (* 1973), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Karsten Blumenthal (* 1968), deutscher Fernsehmoderator und Schauspieler
 Karsten Dörr (* 1964), deutscher Schauspieler
 Karsten Dusse (* 1973), deutscher Autor und Rechtsanwalt
 Karsten Ewert (* 1937), deutscher Mediziner und Militärarzt
 Karsten Gaede (* 1976), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karsten Kobs (* 1971), deutscher Leichtathlet
 Karsten Kroon (* 1976), niederländischer Radrennfahrer
 Karsten Kruschel (* 1959), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Karsten Ludwig (*   ), deutscher Politiker (Bündnis 90/Grüne), seit November 2020 Bürgermeister Krefelds
 Karsten Natzius (* 1957), deutscher Ruderer (DDR) und Juniorenweltmeister im Achter 1975 in Montreal (Kanada)
 Karsten Müller (* 1970), deutscher Schachspieler und -schriftsteller
 Karsten Schäfer (* 1976), deutscher Handballspieler und -trainer, Sportwissenschaftler
 Karsten Scheuren (* 1970), deutscher Dokumentarfilmer
 Karsten Schwanke (* 1969), deutscher Fernsehmoderator
 Karsten Solheim (1911–2000), norwegischstämmiger US-amerikanischer Golfschläger-Designer
 Karsten Speck (* 1960), deutscher Entertainer und Schauspieler
 Karsten Vilmar (* 1930), deutscher Mediziner und Verbandsfunktionär
 Karsten Warholm (* 1996), norwegischer Leichtathlet
 Karsten Weddige, deutscher Geologe, Paläontologe und Paläozoologe
 Karsten Wöhler (* 1974), deutscher Handballspieler und -funktionär

Familienname 
 Anitra Karsten (1902–1988), finnische Gestaltpsychologin und Gerontologin
 Arne Karsten (* 1969), deutscher Historiker
 August Karsten (1888–1981), deutscher Politiker (SPD)
 Carl Karsten (1782–1853), deutscher Metallurg
 Christianus Karsten (1810–1884), niederländischer Theologe
 Danuta Karsten (* 1963), polnische Künstlerin
 Detlef Karsten (1958–2017), deutscher Künstler
 Detlof Karsten (1787–1879), deutscher Jurist und Politiker
 Dietrich Ludwig Gustav Karsten (1768–1810), deutscher Mineraloge
 Elke Karsten (* 1995), argentinische Handballspielerin
 Emil F. Karsten (1910–1993), deutscher Maler, Grafiker und Kalligraf

 Friedrich Karsten (1795–1833), deutscher Jurist
 George Karsten (1863–1937), deutscher Botaniker
 Gunther Karsten (* 1961), deutscher Gedächtnissportler
 Gustav Karsten (1820–1900), deutscher Physiker
 Heinrich Karsten (1792–1871), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor

 Horst Karsten (* 1936), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Ingo Karsten (* 1954), deutscher Diplomat
 Jacob Karsten (1781–1866), deutscher Verwaltungsjurist

 Kazjaryna Karsten (* 1972), weißrussische Rudersportlerin
 Lilo C. Karsten (* 1956), deutsche Künstlerin und Fotografin
 Lorenz Karsten (1751–1829), deutscher Ökonom und Agrarwissenschaftler
 Lorenz Karsten (Jurist) (1825–1887), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Ludvik Peter Karsten (1876–1926), norwegischer Maler
 Maria Karsten (1881–1950), deutsche Schauspielerin
 Maria Eleonora Karsten (1949–2021), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin für Sozialdidaktik und Sozialmanagement
 Marie Karsten (1872–1953), norwegische Innenarchitektin und Möbeldesignerin
 Martin Karsten (1890–1995), deutscher Politiker (DDP/CDU)
 Nikolaus Karsten (* 1969), deutscher Politiker
 Otto Karsten (1899–1967), deutscher Politiker (CDU) und evangelischer Prediger
 Petter Adolf Karsten (1834–1917), finnischer Mykologe
 Rafael Karsten (1879–1956), finnischer Soziologe und Ethnologe
 Simon Karsten (1802–1864), niederländischer klassischer Philologe
 Thomas Karsten (* 1958), deutscher Fotograf
 Torsten Evert Karsten (1870–1942), finnisch-schwedischer Mediävist und Linguist
 Wenceslaus Johann Gustav Karsten (1732–1787), deutscher Mathematiker
 Willemijn Karsten (* 1986), niederländische Handballspielerin

Siehe auch 
 Karsten (Familie)

Weblinks 

Männlicher Vorname
Familienname